Појам Добравље се може односити на:

 Добравље (Ајдовшчина), насељено место у општини Ајдовшчина, Република Словенија
 Добравље (Сежана), насељено мерсто у општини Сежана, Република Словенија